Псевдографіка, псевдографічні символи — сукупність символів, які входять в набір символів комп'ютерного шрифту, що відображають графічні примітиви (лінії, прямокутники, трикутники, хрести, різна заливка і т. д.). Псевдографічні символи реалізуються в рамках формату шрифту (наприклад, матриця 8х12 точок).

У системах з графічним інтерфейсом псевдографіка практично не використовується, оскільки там є можливість відображувати ті ж графічні елементи безпосередньо, використовуючи вбудовані графічні засоби системи (скажімо, GDI). Крім того, можливість малювати рамки псевдографікою обмежена — акуратно це можна робити тільки використовуючи шрифти фіксованої ширини.

Інший вид псевдографіки використовується, коли недоступні і псевдографічні символи. У цьому випадку використовуються доступні та візуально схожі з псевдографікою символи:!, I, O, -, =, +, і т. ін. Тому псевдографікою можна вважати і широко застосовуються при віртуальному спілкуванні складені з декількох цифро-буквених символів комбінації — смайлики (втім, безпосереднє входження їх до складу деяких наборів символів (наприклад, Юнікод) дозволяє їм вважатися повноцінними псевдографічні символи).

Псевдографіка також породила окремий рід графічного мистецтва — ASCII-art (Аскі-арт) — створення малюнків за допомогою символів псевдографіки.

Кодування

DOS 

Кодові сторінки для DOS зазвичай містять наступний набір псевдографіки:

Юнікод 

Юнікод містить більш широкий вибір псевдографічних символів:

Створення зображень з використанням псевдографіки

Приклад 

 ██████████████████████████████████████████████████████████████████████
 ██████████████████████████████████░░██████████████████████████████████
 ████████████████████████████████░░░░░░████████████████████████████████
 ██████████░█████████████████████░░░░░░█████████████████████░██████████
 ██████████░░░░██████████████████░░░░░░██████████████████░░░░██████████
 ██████████░░░░░░████████████████░░░░░░████████████████░░░░░░██████████
 ██████████░░░░░░░░██████████████░░░░░░██████████████░░░░░░░░██████████
 ██████████░░░░█░░░░░████████████░░░░░░████████████░░░░░█░░░░██████████
 ██████████░░░░███░░░░███████████░░░░░░███████████░░░░███░░░░██████████
 ██████████░░░░████░░░░███████████░░░░███████████░░░░████░░░░██████████
 ██████████░░░░████░░░░░██████████░░░░██████████░░░░░████░░░░██████████
 ██████████░░░░█████░░░░██████████░░░░██████████░░░░█████░░░░██████████
 ██████████░░░░█████░░░░██████████░░░░██████████░░░░█████░░░░██████████
 ██████████░░░░██████░░░░█████████░░░░█████████░░░░██████░░░░██████████
 ██████████░░░░██████░░░░█████████░░░░█████████░░░░██████░░░░██████████
 ██████████░░░░██████░░░░████████░░░░░░████████░░░░██████░░░░██████████
 ██████████░░░░██████░░░░░███████░░░░░░███████░░░░░██████░░░░██████████
 ██████████░░░░██████░░░░░██████░░░░░░░░██████░░░░░██████░░░░██████████
 ██████████░░░░████░░░░░░░█████░░░░░░░░░░█████░░░░░░░████░░░░██████████
 ██████████░░░░██░░░░░█████████░░░░██░░░░█████████░░░░░██░░░░██████████
 ██████████░░░░░░░░░░█████████░░░░████░░░░█████████░░░░░░░░░░██████████
 ██████████░░░░██░░░░░██████░░░░░██████░░░░░██████░░░░░██░░░░██████████
 ██████████░░░░███░░░░░░░░░░░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░███░░░░██████████
 ██████████░░░░██████░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░██████░░░░██████████
 ██████████░░░░██████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████░░░░██████████
 ██████████░░░░██████████░░░░████░░░░░░████░░░░██████████░░░░██████████
 ██████████░░░░█████████░░░░░█████░░░░█████░░░░░█████████░░░░██████████
 ██████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████
 ████████████████████████░░░░░████░░░░████░░░░░████████████████████████
 ████████████████████████░░░░░████░░░░████░░░░░████████████████████████
 █████████████████████████░░░░░███░░░░███░░░░░█████████████████████████
 ███████████████████████████░░░░░█░░░░█░░░░░███████████████████████████
 ████████████████████████████░░░░░░░░░░░░░░████████████████████████████
 ███████████████████████████████░░░░░░░░███████████████████████████████
 █████████████████████████████████░░░░█████████████████████████████████
 ██████████████████████████████████████████████████████████████████████

Комп'ютерна графіка
Інтерфейс
Юнікод
Кодування символів